Gonzalo Antonio Ríos Lagos es un personaje ficticio de la serie chilena Los Venegas de Televisión Nacional de Chile, Es interpretado por el actor español-chileno Alberto Castillo.

Información del personaje 
Nació en Santiago de Chile en el año 1971, estudió en el Liceo Manuel Barros Borgoño fue un destacado alumno dónde conoció a Paola Venegas, luego se casaron y tuvieron a Camila Ríos Venegas.

En el 2010 su esposa se va a trabajar a África, lo engaña y le pidió el divorcio, luego este queda con depresión, pero llega su madre a vivir con el (Asucena Lagos) quien lo adora, Su pasión es el canto. Trabaja esporádicamente en una disco llamada La Iguana Eléctrica y es inseguro, celoso y frecuentemente mandado.

Véase también 
 Los Venegas

Personajes de Los Venegas